Zahn um Zahn steht für:

 Auge für Auge, Zahn für Zahn, alttestamentliche Redensart
 Zahn um Zahn (Fernsehserie), Arzt-Fernsehserie aus der DDR (1985–1988)
 Zahn um Zahn (1985), deutscher Kinofilm und spätere Tatort-Folge von Hajo Gies (1985)
 Zahn um Zahn (1993), österreichischer Kurzfilm von Alexander Hahn und Florian Gruenmandl (1993)
 Zahn um Zahn (2009), Schweizer Kurzfilm von Ivana Lalovic (2009)
 Ein starkes Team: Zahn um Zahn, deutscher Fernsehfilm von Maris Pfeiffer (2006)